Renneville puede referirse a: 

 Renneville, comuna de Ardenas (Francia).
 Renneville, comuna de Eure (Francia).
 Renneville, comuna de Alto Garona (Francia).